Ел Руисењор има више значења:

 Ел Руисењор (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Руисењор (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Руисењор (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику